Sow steht für:
 River Sow, Nebenfluss des River Trent, Staffordshire, England
 Sow (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

sow steht für:
 Sowanda (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

SoW steht für:
 Statement of Work (dt. „Leistungsbeschreibung“), im Vertragsrecht die Spezifikation zu erbringender Leistungen durch den Verkäufer oder Auftragnehmer

SOW steht für:
 Spree-Oder-Wasserstraße, eine Sammelbezeichnung mehrerer staugeregelter Flussstrecken und Kanalstrecken für die Verbindung von der unteren Havel ab der Spreemündung bis zur Oder in Eisenhüttenstadt
 Swiss O Week, ein in der Schweiz stattfindender Mehrtages-Orientierungslauf
 Special Operations Wing (dt. „Spezialeinsatzgeschwader“), Spezialeinsatzgeschwader unterstehen dem Air Force Special Operations Command
 1st Special Operations Wing
 27th Special Operations Wing
 Show Low Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Show Low, Navajo County, Arizona

Abkürzung